Christer Svensson kan syfta på:

 Christer Svensson (ingenjör) (född 1941)
 Christer Svensson (militär) (1950–2023), överste
 Christer Gustaf Svensson (1950–1978), känd som Stoffe i Modsfilmerna